Autostrada A36 (Francia) (detta La Comtoise)
 Autostrada A36 (Germania) (detta Nordharzautobahn)
 Autostrada A36 (Italia) (detta Pedemontana)